Underafkøling er flertydig:

 Underafkøling (fysik) – underafkøling af væsker.
 Hypotermi – underafkøling af kroppen.